Termin -{S31}- ima više značenja.

 Kalifornijski okružni putevi u oblasti S, S31
 HMS Vengeance (S31), britanska podmornica